Иня́ — река в Кемеровской и Новосибирской областях России, правый приток Оби.

Длина реки — 663 км, площадь водосборного бассейна — 17 600 км². Среднегодовой расход воды в 35 км от устья — 47,4 м³/с.

На Ине расположены 4 города: Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Тогучин, Новосибирск, 3 посёлка городского типа: Инской, Грамотеино, Промышленная, много сельских населённых пунктов и дачных обществ. На реке расположено Беловское водохранилище.

О происхождении гидронима «Иня» существует ряд гипотез, одной из наиболее распространённых является этимология, объясняющая «ин» из имбатского диалекта кетского языка, где «иен» означает «долгий».

На реке погибла советская певица и автор-исполнитель Янка Дягилева.

Высота истока около 342 м над уровнем моря.

Этимология 
Распространённой этимологией является объяснение этого топонима через татарское инә — «мать». Встречающиеся в Европе топонимы Инн — приток Дуная и Ина — озеро и приток реки Припяти — учёные объясняют через кельтские и индоевропейские слова со значением «вода». Для Западной Сибири более приемлема этимология А. П. Дульзона, объясняющего ин из имбатского диалекта кетского языка, где иен означает «долгий».

Гидрометрия

Притоки 
Крупнейшие притоки реки — Изылы (62 км), Малый Изылы (85 км), Ур (102 км), Тарсьма (93 км) и Касьма (99 км).

(расстояние от устья)

 1 км: Плющиха (пр)
 2 км: Камышенка (река, Новосибирск) (пр)
 11 км: Переборка (пр)
 14 км: Барышиха (лв)
 17 км: Забобуриха (лв)
 22 км: Издревая (пр)
 25 км: Мосиха
 37 км: Березовка
 39 км: Шабаниха
 44 км: Крутеиха
 49 км: Большая
 55 км: Ярская
 62 км: Ора
 80 км: Буготак
 94 км: Иза 3-я
 111 км: Канарбуга
 121 км: Кайлы
 147 км: Маматын
 165 км: Тогучинка
 171 км: Куделька
 194 км: Изылы
 204 км: Малый Изылы
 216 км: Киик
 225 км: Кусмень
 230 км: Митиха
 244 км: Сосновка
 258 км: Березовая
 263 км: Нижний Кышлаган
 263 км: Койбыш
 285 км: Чертанда (Чертенда)
 288 км: Итыкус
 294 км: Тыхта
 303 км: Каменка
 311 км: Бормотушка
 334 км: Тарсьма
 355 км: Большой Корчуган (Корчуган)
 363 км: Искитим
 380 км: Камысла
 401 км: Каменка
 401 км: Солоновка
 416 км: Савиха
 434 км: Тарабариха
 441 км: Шелковиха
 465 км: Касьма
 476 км: Егозиха
 481 км: Камышенка
 518 км: Ур
 528 км: Мереть
 538 км: Бачат
 558 км: Ближний Менчереп (Анчереп)
 565 км: Салаир
 567 км: Дальний Менчереп
 581 км: Дальний Кулдос
 584 км: Талда
 594 км: Уроп
 597 км: Еловка
 611 км: Худяшовка (Березовая)
 622 км: Каралда
 626 км: Кучерь
 631 км: Чигирь
 635 км: Таловка

Экологическая ситуация в бассейне реки 

В бассейне р Иня характерными загрязняющими веществами рек являются: нефтепродукты (до 1,2 ПДК), железо общее (до 3,4 ПДК), марганец (1,8—12,3, редко до 47,1 ПДК) органические соединения (1,1—1,8 ПДК), в отдельных створах — соединения азота (до 1,8 ПДК), медь (1,1—1,8 ПДК), цинк (до 35,8 ПДК). Максимальные превышения ПДК загрязняющих веществ наблюдались: нефтепродукты — р. Иня ниже Ленинска-Кузнецкого (1,2), азотистые соединения — рр. Малый и Большой Бачат (1,8 и 2,2 соответственно), органические соединения — р. Иня ниже Ленинска-Кузнецкого (1,8), железо общее — р. Касьма (2,9) марганец — рр. Малый и Большой Бачат (47,7 и 36,2 соответственно), Медь — р. Иня (2), Цинк — рр. Малый и Большой Бачат (35,8 и 19 соответственно).
Кислородный режим Беловского водохранилища, р. Иня и её притоков характеризовался как удовлетворительный.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Беловского района Кемеровской области
Реки Ленинск-Кузнецкого района
Реки Промышленновского района
Реки Топкинского района
Реки Тогучинского района
Реки Новосибирского района
Реки Новосибирска